Der Coupe d’Europe 1981/82 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 24. Auflage fand vom 10. bis zum 12. Juni 1982 in Taastrup statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit fünf Mannschaften.

Geschichte 
Erstmals gewann der B.V. Weena-Wilhelmina aus Rotterdam den Coupe d’Europe vor dem KBK/BK80 København und dem Biljart Club Deurne.

Vor-Qualifikationsspiele für die Endrunde in Taastrup

Qualifikationsspiel für die Endrunde in Taastrup

Finalrunde in Barcelona

Abschlusstabelle 1981/82 

1982
Coupe dEurope 1981/82
Billardturnier in Dänemark
Høje-Taastrup Kommune